La route départementale 115, ou RD 115, peut être :
 dans le département du Finistère, la RD 115 reliant Quimper à Elliant
 dans le département des Pyrénées-Orientales, elle relie Le Boulou au col d'Ares, reprenant l'ancienne Route nationale 115, déclassée en 1972.
 dans le département de la Seine-Saint-Denis, elle relie Pantin à Tremblay-en-France, elle correspond à la Route des Petits Ponts.

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes du Finistère
 Routes des Pyrénées-Orientales

115